NGC 4964 (другие обозначения — UGC 8184, MCG 9-22-7, ZWG 294.11, KARA 571, PGC 45278) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4964
Большая Медведица (созвездие)